Тиньеблас-де-ла-Сьерра () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 41 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса